Smíšená čtyřhra US Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do smíšené soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo třicet dva dvojic.

Vítězem se stal nenasazený americko-britský pár Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray, který ve finále zdolal tchajwansko-novozélandské turnajové jedničky a finalisty z roku 2017 Čan Chao-čching s Michaelem Venusem po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Oba šampioni získali druhou společnou grandslamovou trofej, když navázali na triumf z US Open 2018. Matteková-Sandsová si připsala celkově čtvrtý grandslamový titul ze smíšené soutěže a pro Murrayho to bylo páté takové vítězství. Brit navíc vyhrál i v roce 2017, čímž ve Flushng Meadows získal hattrick. Naposledy před ním tohoto výkonu dosáhl Australan Neale Fraser v letech 1958–1960. Šampioni si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 160 000 dolarů.

Nasazené páry 
  Čan Chao-čching /  Michael Venus (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová /  Rajeev Ram (semifinále)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Bruno Soares (2. kolo)
  Demi Schuursová /  Henri Kontinen (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Oliver Marach (1. kolo)
  Květa Peschkeová /  Wesley Koolhof (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

US Open 2019